Dit is een lijst van planetoïden 5801-5900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (5801) Vasarely || 1984 BK || 26 januari 1984 || A. Mrkos
|-
| (5802) - || 1984 HL1 || 27 april 1984 || W. Ferreri, V. Zappalà
|-
| (5803) Ötzi || 1984 OA || 21 juli 1984 || A. Mrkos
|-
| (5804) Bambinidipraga || 1985 RL1 || 9 september 1985 || A. Mrkos
|-
| (5805) Glasgow || 1985 YH || 18 december 1985 || E. Bowell
|-
| (5806) Archieroy || 1986 AG1 || 11 januari 1986 || E. Bowell
|-
| (5807) Mshatka || 1986 QA4 || 30 augustus 1986 || L. I. Chernykh
|-
| (5808) Babelʹ || 1987 QV10 || 27 augustus 1987 || L. G. Karachkina
|-
| (5809) Kulibin || 1987 RG6 || 4 september 1987 || L. V. Zhuravleva
|-
| (5810) - || 1988 EN || 10 maart 1988 || Y. Oshima
|-
| (5811) Keck || 1988 KC || 19 mei 1988 || E. F. Helin
|-
| (5812) Jayewinkler || 1988 PJ1 || 11 augustus 1988 || A. J. Noymer
|-
| (5813) - || 1988 VL || 3 november 1988 || T. Kojima
|-
| (5814) - || 1988 XW1 || 11 december 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5815) Shinsengumi || 1989 AH || 3 januari 1989 || T. Seki
|-
| (5816) Potsdam || 1989 AO6 || 11 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (5817) Robertfrazer || 1989 RZ || 5 september 1989 || E. F. Helin
|-
| (5818) - || 1989 RC1 || 5 september 1989 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (5819) Lauretta || 1989 UZ4 || 29 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (5820) Babelsberg || 1989 UF7 || 23 oktober 1989 || F. Börngen
|-
| (5821) - || 1989 VV || 4 november 1989 || W. Kakei, M. Kizawa, T. Urata
|-
| (5822) Masakichi || 1989 WL || 21 november 1989 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (5823) Oryo || 1989 YH || 20 december 1989 || T. Seki
|-
| (5824) Inagaki || 1989 YM || 24 december 1989 || T. Seki
|-
| (5825) Rakuyou || 1990 BR1 || 21 januari 1990 || A. Sugie
|-
| (5826) - || 1990 DB || 16 februari 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5827) Letunov || 1990 VB15 || 15 november 1990 || L. I. Chernykh
|-
| (5828) - || 1991 AM || 14 januari 1991 || Spacewatch
|-
| (5829) Ishidagoro || 1991 CT1 || 11 februari 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (5830) Simohiro || 1991 EG || 9 maart 1991 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (5831) Dizzy || 1991 JG || 4 mei 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5832) Martaprincipe || 1991 LE1 || 15 juni 1991 || E. F. Helin
|-
| (5833) Peterson || 1991 PQ || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (5834) - || 1992 SZ14 || 28 september 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5835) Mainfranken || 1992 SP24 || 21 september 1992 || F. Börngen
|-
| (5836) - || 1993 MF || 22 juni 1993 || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| (5837) Hedin || 2548 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5838) Hamsun || 2170 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5839) GOI || 1974 SJ3 || 21 september 1974 || N. S. Chernykh
|-
| (5840) Raybrown || 1978 ON || 28 juli 1978 || Perth Observatory
|-
| (5841) Stone || 1982 ST || 19 september 1982 || E. F. Helin
|-
| (5842) - || 1986 CV1 || 8 februari 1986 || H. Debehogne
|-
| (5843) - || 1986 UG || 30 oktober 1986 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (5844) Chlupac || 1986 UQ || 28 oktober 1986 || Z. Vávrová
|-
| (5845) - || 1988 QP || 19 augustus 1988 || R. H. McNaught
|-
| (5846) Hessen || 1989 AW6 || 11 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (5847) Wakiya || 1989 YB || 18 december 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5848) Harutoriko || 1990 BZ1 || 30 januari 1990 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (5849) - || 1990 HF1 || 27 april 1990 || E. F. Helin
|-
| (5850) Masaharu || 1990 XM || 8 december 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5851) - || 1991 DM1 || 23 februari 1991 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (5852) Nanette || 1991 HO || 19 april 1991 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (5853) - || 1992 QG || 26 augustus 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5854) - || 1992 UP || 19 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5855) Yukitsuna || 1992 UO2 || 26 oktober 1992 || A. Natori, T. Urata
|-
| (5856) - || 1994 AL2 || 5 januari 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5857) Neglinka || 1975 TM2 || 3 oktober 1975 || L. I. Chernykh
|-
| (5858) Borovitskia || 1978 SU5 || 28 september 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (5859) Ostozhenka || 1979 FD2 || 23 maart 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (5860) - || 1981 QE1 || 28 augustus 1981 || Z. Vávrová
|-
| (5861) Glynjones || 1982 RW || 15 september 1982 || E. Bowell
|-
| (5862) Sakanoue || 1983 AB || 13 januari 1983 || T. Seki
|-
| (5863) Tara || 1983 RB || 7 september 1983 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5864) Montgolfier || 1983 RC4 || 2 september 1983 || N. G. Thomas
|-
| (5865) Qualytemocrina || 1984 QQ || 31 augustus 1984 || A. Mrkos
|-
| (5866) Sachsen || 1988 PM2 || 13 augustus 1988 || F. Börngen
|-
| (5867) - || 1988 RE || 11 september 1988 || J. Phinney
|-
| (5868) Ohta || 1988 TQ || 13 oktober 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5869) Tanith || 1988 VN4 || 4 november 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (5870) Baltimore || 1989 CC1 || 11 februari 1989 || E. F. Helin
|-
| (5871) Bobbell || 1989 CE2 || 11 februari 1989 || E. F. Helin
|-
| (5872) Sugano || 1989 SL || 30 september 1989 || T. Nomura, K. Kawanishi
|-
| (5873) Archilochos || 1989 SB3 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (5874) - || 1989 XB || 2 december 1989 || N. Kawasato
|-
| (5875) Kuga || 1989 XO || 5 december 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5876) - || 1990 DM2 || 24 februari 1990 || H. Debehogne
|-
| (5877) - || 1990 FP || 23 maart 1990 || E. F. Helin
|-
| (5878) Charlene || 1991 CC1 || 14 februari 1991 || E. F. Helin
|-
| (5879) Almeria || 1992 CH1 || 8 februari 1992 || K. Birkle, U. Hopp
|-
| (5880) - || 1992 MA || 22 juni 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5881) Akashi || 1992 SR12 || 27 september 1992 || M. Sugano, T. Nomura
|-
| (5882) - || 1992 WW5 || 18 november 1992 || N. Kawasato
|-
| (5883) - || 1993 VM5 || 6 november 1993 || R. H. McNaught
|-
| (5884) Dolezal || 6045 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5885) Apeldoorn || 3137 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5886) Rutger || 1975 LR || 13 juni 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (5887) Yauza || 1976 SG2 || 24 september 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (5888) - || 1978 VU7 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (5889) Mickiewicz || 1979 FA3 || 31 maart 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (5890) Carlsberg || 1979 KG || 19 mei 1979 || R. M. West
|-
| (5891) Gehrig || 1981 SM || 22 september 1981 || A. Mrkos
|-
| (5892) Milesdavis || 1981 YS1 || 23 december 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (5893) Coltrane || 1982 EF || 15 maart 1982 || Z. Vávrová
|-
| (5894) Telč || 1982 RM1 || 14 september 1982 || A. Mrkos
|-
| (5895) - || 1982 UF2 || 16 oktober 1982 || Z. Vávrová
|-
| (5896) Narrenschiff || 1982 VV10 || 12 november 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (5897) Novotná || 1984 SZ1 || 29 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (5898) - || 1985 KE || 23 mei 1985 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (5899) Jedicke || 1986 AH || 9 januari 1986 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5900) Jensen || 1986 TL || 3 oktober 1986 || P. Jensen|}

Planetoïdenlijsten